Lully kan syfta på följande:
 Jean-Baptiste Lully – italiensk-fransk tonsättare (1632–1687)
 8676 Lully − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Frankrike 

 Lully, Haute-Savoie, kommun i departementet Haute-Savoie,

Schweiz 

 Lully, Fribourg, ort och kommun, 
 Lully, Vaud, ort och kommun,